

Sigle
 Hubble Deep Field (campo profondo di Hubble), una famosa immagine del telescopio spaziale Hubble.
 High-density fibreboard (o High-density fiberboard) – pannello di fibra ad alta densità
 Hierarchical Data Format, librerie e formati di file per l'archiviazione di dati numerici

Codici 
 HDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heringsdorf (Germania)